L10 steht für:
 HMS Fearless (L10), das erste amphibische Landungsschiff der britischen Marine und Typschiff der Fearless-Klasse
 Pemphiguskrankheiten, nach dem ICD-10-Code; siehe Blasenbildende Autoimmundermatosen

 L10 bezeichnet eine Kristallstruktur, die insbesondere bei Magnetmaterialien große Bedeutung hat; siehe L10-PtFe, L10-FeNi
L-10 steht für:
 Linie 10 (Metro Madrid), eine U-Bahn-Linie in Madrid
 Lockheed Modell 10, ein zweimotoriges Ganzmetallflugzeug der Firma Lockheed
 USS L-10 (SS-50), ein US-amerikanisches U-Boot

Siehe auch:
 LX

L10